Scheitelhöhe bezeichnet
 bei Bergen die Höhe über Meer des Berggipfels
 bei technischen Produkten die Höhe
 bei Lebewesen die Körpergröße